Amtsgericht Schöneck bezeichnet

 Amtsgericht Schöneck (Sachsen), Amtsgericht des Landgerichtes Plauen mit Sitz in Schöneck/Vogtl.
 Amtsgericht Schöneck (Westpreußen), Amtsgericht des Landgerichtes Danzig mit Sitz in Schöneck in Westpreußen